Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ernests Gulbis e Miša Zverev che hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Irakli Labadze 65-7, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Travis Parrott (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Jamie Murray (semifinali)

 James Auckland /  Jamie Delgado (quarti di finale)
 Flavio Cipolla /  Uros Vico (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2006